La Caseta de Vilacendra és una masia moderna situada en el terme municipal de Moià, a la comarca catalana del Moianès. Està situada a l'oest del nucli urbà de la vila de Moià, al nord de Vila-rasa.

Vilacendra